BJM peut faire référence à :
  ;
 The Brian Jonestown Massacre, un groupe de rock.